Копьё Лонги́на (Копьё Судьбы́, Копьё Христа́) — согласно Евангелию от Иоанна, одно из Орудий Страстей, пика, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Как и все Орудия Страстей, копьё считается одной из величайших реликвий христианства.

Евангельские и апокрифические свидетельства 
В Новом Завете эпизод прободения тела Христа копьём содержится только в Евангелии от Иоанна: . Согласно евангельскому рассказу, воин пронзил копьём уже мёртвого Иисуса (это утверждение было расценено как неправдоподобное у известного античного критика христианства — Цельса).

В апокрифической литературе самое раннее упоминание этого эпизода встречается в Евангелии от Никодима (предположительно IV век). Пронзивший тело Иисуса римский солдат назван в этом апокрифе по имени: сотник Лонгин.

Толкование богословов 
Августин в «Толковании на Евангелие от Иоанна» (XIX, 34) пишет, что, подобно тому как из ребра спящего Адама была сотворена Его невеста, Ева, из раны в боку спящего смертным сном Христа была создана Его невеста, Церковь. По Августину, вода и кровь — символы святых таинств Крещения и Евхаристии (в воспоминание этого перед совершением Евхаристии в Латинской Церкви во время оффертория, а на Востоке — во время проскомидии в вино добавляется вода). В трактате «О Граде Божием» (XV, 26) Августин соотносит рану в боку Иисуса с дверью Ноева ковчега, сделанной, по божественному указанию, «с боку его» (Быт 6:16) — «через эту дверь входят все, приходящие к Нему, поскольку из неё истекли таинства». В богослужении Православной церкви используется копие — обоюдоострый нож для изъятия частиц из просфор, который символизирует копьё Лонгина.

В христианском искусстве 
Одно из самых ранних изображений сцены распятия — миниатюра из Евангелия Рабулы, иллюминированной сирийской рукописи VI века — включает и имя солдата, надписанное над его головой по-гречески в изменённой форме: Логин, ΛΟΓΙΝΟС (не исключено, однако, что имя могло быть добавлено в миниатюру позднее).

Средневековые легенды

Предыстория 
Существует ряд средневековых легенд, в которых рассказывается о предыстории копья, прежде чем оно попало в руки Лонгина (по тому же принципу была создана предыстория другого орудия Страстей — Животворящего Креста).

Согласно им, изначально оно принадлежало Финеесу, внуку Аарона и третьему по счёту первосвященнику Иудеи, пронзившего копьём Хазву мадианитянку. Он приказал отковать это копьё в качестве символа магических сил крови израильтян как избранного народа. Затем с этим копьём бросился в атаку на укрепленный Иерихон Иисус Навин. Упоминали также, что именно его Саул бросил в юного Давида в бессилии и ревности к будущей славе. Другим владельцем копья был Ирод Великий.

После Голгофы 

Легенды также рассказывают о судьбе копья после Распятия Христова, называя в его числе следующих владельцев:
 им владел Константин Великий в битве у моста Милвиус;
 им владел король готов Теодорих I, который благодаря ему победил орды Аттилы в 451 году при Труа;
 им владел Аларих;
 император Юстиниан;
 Карл Мартелл сражался им при Пуатье в 732 г.;
 им владел Карл Великий. Его вера в силу талисмана была такой сильной, что он постоянно держал его рядом с собой.
Затем оно стало упоминаться в руках императоров Священной Римской империи, что заставляет предполагать, что с какого-то момента речь идет о реальном предмете, экспонирующемся в наши дни в Вене (венская реликвия), или же о нескольких копьях, выдаваемых за одно:
 в рассказе о победе Генриха I Птицелова в Унструтском сражении упоминается могущественное копьё-талисман в его руках;
 первый известный владелец собственно венской реликвии — Оттон I, в хронике о короновании которого оно упоминается. Затем оно упоминается в описании его сражения у города Леха (955 г.);
 Фридрих Барбаросса. Существует предание, что незадолго до его смерти в реке копьё выпало из его слабеющей руки;
 Фридрих II;
 в 1277 г. им владел Рудольф Габсбургский.

Антиохское копьё 

В XVIII веке папа римский Бенедикт XIV признал антиохское копьё подделкой.

Артефакты, претендующие называться «Копьём судьбы» 

В различных церквях мира хранятся несколько реликвий, которые считаются копьём Лонгина, либо его фрагментом. С целью установления возраста, наиболее соответствующего евангельскому времени, учеными проводятся экспертизы.

Армянское копьё 

Эта реликвия находится в Армении и с XIII века хранится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря. До этого копьё находилось в Гегардаванке (в переводе с армянского — Монастырь копья), куда было принесено, как считается, апостолом Фаддеем.

Ватиканское копьё 
Хранится в Базилике святого Петра в Риме. Оно отождествляется с копьём, хранившимся в Константинополе, а прежде в Иерусалиме, по крайней мере с VI века.
Первое упоминание о копье встречается у  (570), который, совершив паломничество в Иерусалим, написал, что в храме Святого Сиона он видел «…терновый венец, которым был увенчан наш Господь, и копьё, которым он был пронзён». В 614 г. Иерусалим был захвачен персами, к ним же попали и все Страстные реликвии. Согласно Пасхальной хронике наконечник копья был отломан, и в том же 614 году оказался в Константинополе, где с тех пор хранился сначала в храме Святой Софии, а позже в  вместе с другими святынями христианства.<ref>{{Cite web |url=http://www.kreml.ru/img/uploaded/files/MaterialsInvestigations/part19/v19s01_Lidov.pdf |title=А. М. О константинопольском прототипе царского храма // Материалы и исследования. Выпуск XIX. Царский храм. Благовещенский собор Московского Кремля в истории русской культуры. — М.: Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 2008. С. 7-42. |access-date=2012-09-27 |archive-date=2013-10-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20131010222007/http://www.kreml.ru/img/uploaded/files/MaterialsInvestigations/part19/v19s01_Lidov.pdf |deadlink=no }}</ref> Впрочем, по другим сообщениям, копьё продолжало оставаться в Иерусалиме на галереях
храма Гроба Господня. Епископ Аркульф, побывавший на Святой земле ок. 670 г., говорил следующее: «…копие находится вделанным в деревянный крест в портике базилики Константина; древко этого копья расколото на две части…» , то же видел и византийский паломник первой половины IX в. Епифаний. «А между темницей и распятием есть двери святого Константина… Здесь же лежат Копие, и Губка, и Трость…». После IX в. сведений о нахождении копья в Иерусалиме в источниках нет.

В Константинополе оно оставалось до 1492 года, когда было подарено султаном папе Иннокентию VIII, увезено в Рим и помещено в соборе Святого Петра. В настоящее время фрагмент копья находится в капелле этого собора над статуей святой Вероники и демонстрируются в пятое воскресенье Великого поста.

 Венское копьё 

Венское копьё ведёт свою историю со времен Оттона I (912—973 годы). Оно характеризуется вкраплением металла, считающимся гвоздём с распятия. Копьё вместе с другими атрибутами императорской власти с конца XVIII века хранится в палате сокровищ Венского дворца. В 1938 году, после аннексии Австрии, обербургомистр Нюрнберга Либель () перенес из Венского дворца атрибуты императорской власти, которые он выставлял в течение года в церкви св. Катарины. Обстоятельства перевоза атрибутов императорской власти из Вены в Нюрнберг и их возвращение Австрии генералом Джорджем Паттоном, обросли многочисленными легендами.
Благодаря этому, копьё является важной составной частью современной мифологии, возникшей вокруг замка Вевельсбург.

 Краковское копьё 
После исследования оказалось копией венского копья.

 Жан Кальвин о копьях Лонгина 
Жан Кальвин в богословском сочинении Трактат о реликвиях 1543 года, посвященном подлинности многих христианских реликвий, включая как мощи, так и контактные реликвии, находящихся в храмах и монастырях Западной церкви, сообщает о четырёх известных ему копьях, имеющихся в разных храмах и претендующих на подлинное Копьё Лонгина: одно в Риме, другое в Сент-Шапель в Париже, третье в аббатстве Теналь в Сентонже; четвертое в Сельве, недалеко от Бордо.

 В искусстве 
 Копьё страстей фигурирует в опере немецкого композитора Рихарда Вагнера «Парсифаль».
 Копьё Лонгина упоминается в трилогии Гарри Гаррисона «Путь короля».
 Копьё Судьбы упоминается в 8 сезоне сериала Сверхъестественное. Его находит Дин, разбирая вещи Просвещённых.
 Повесть Маркуса Седжвика по мотивам сериала «Доктор Кто» называется «Копьё Судьбы», и именно вокруг этого артефакта строится её сюжет.
 Копьё Лонгина упоминается в аниме «Евангелион» как мощный артефакт и единственное оружие, помимо позитронной пушки, способное пробить АТ-поле.
 Копьё Судьбы фигурирует в фильме Фрэнсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы» как орудие для освобождения сына дьявола и пропуска его на Землю.
 Копьё Судьбы является одним из артефактов, хранящихся в секретном архиве Ватикана в сериале «Демоны Да Винчи». С помощью него главный герой пронизывает латы солдата и стену позади него.
 Копьё Лонгина появляется в сериале «Борджиа» в качестве подарка еврейских купцов папе Александру VI за право торговать на территории Рима. Папа Борджиа проверяет его на подлинность, устроив «Суд Соломона».
 В компьютерной игре «Tomb Raider: Хроники» Лара Крофт находит Копьё Судьбы на затонувшей немецкой подлодке в Баренцевом море.
 В компьютерной игре Spear of Destiny главный герой должен вернуть Копьё Судьбы, похищенное нацистами.
 Копьё Судьбы фигурирует в компьютерной игре Persona 2: Innocent Sin, где фатальным образом влияет на концовку.
 Копьё Судьбы является главным артефактом, вокруг которого развивается сюжет в романе Джеймса Паттерсона «Шут».
 В фильме «Библиотекарь» фигурируют три части Копья Судьбы, которые, если объединить их в одно целое и пронзить кого-нибудь, передают жизненную силу убитого убийце.
 Копье Судьбы является предметом поиска во втором сезоне сериала «Легенды завтрашнего дня», способное изменять реальность.
 В телесериале «Леденящие душу приключения Сабрины» Люцифер упоминает Копьё Лонгина как единственный артефакт, способный причинить ему вред.
 Главный герой компьютерной игры The Council, Луи Морас де Рише, ищет Копьё Лонгина, мощный артефакт для борьбы с демонами.
 Копье судьбы присутствует в мобильной J2ME игре Wolfenstein RPG'' производства EA Mobile, как единственное оружие, способное нанести урон главному антагонисту.

См. также 
 Христианские реликвии

Примечания 
Комментарии

Сноски

Ссылки 

 Житие святого сотника Лонгина

Христианские реликвии
Орудия Страстей
Копья
Регалии Священной Римской империи